Varietet har flere betydninger:
 Varietet (botanik)
 Varietet (matematik)
 Tilstrækkelig varietet